Valerij Ivanovič Vasiljev (), ruski hokejist, * 3. avgust 1949, Gorki, Rusija, † 19. april 2012, Rusija.

Vasiljev je v sovjetski ligi igral večino kariere za klub Dinamo Moskva, v ruski ligi je na 619-ih prvenstvenih tekmah dosegel 71 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati in srebrno medaljo, in enajstih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil osem zlatih, dve srebrni in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je na 285-ih tekmah dosegel 43 golov.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 66/67
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 42
| 2
| 1
| 3
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 34
| 2
| 1
| 3
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 43
| 5
| 2
| 7
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 40
| 2
| 4
| 6
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 31
| 4
| 0
| 4
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 72
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 9
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 29
| 3
| 1
| 4
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 0
| 7
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 31
| 4
| 11
| 15
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 0
| 6
| 6
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 34
| 7
| 5
| 12
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 28
| 6
| 15
| 21
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 76
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 5
| 2
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 34
| 3
| 12
| 15
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 33
| 2
| 6
| 8
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 42
| 6
| 14
| 20
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 41
| 8
| 10
| 18
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 43
| 6
| 7
| 13
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 81
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 36
| 3
| 12
| 15
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 32
| 5
| 7
| 12
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 3
| 7
| 10
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ujpesti TE
| Madžarska liga
| 89/90
|
| 15
| 3
| 5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 775
| bgcolor="#7FFF00" | 96
| bgcolor="#7FFF00" | 161
| bgcolor="#7FFF00" | 257
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 564
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Torpedo Gorki
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Ujpesti TE
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda časti Ruske federacije
Nosilci reda rdeče delavske zastave